Cresson är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Édith Cresson (född 1934), fransk premiärminister
 Ezra Townsend Cresson (1838–1926), biolog, auktor
 Ezra T. Cresson, Jr. (1876–1948), biolog, auktor

Se även 
 Cresson (auktor)